Эдуард Степанович Курочкин () — советский художник-авангардист белорусского происхождения, яркий представитель второго русского авангарда. Имя Э. С. Курочкина фигурирует в так называемом «списке Гробмана» (перечне художников «героического периода» неофициального послевоенного искусства, составленном художником Михаилом Яковлевичем Гробманом и опубликованном в тель-авивском журнале «Зеркало» № 29 за 2007 г.)

Работы художника представлены в коллекции Музея «Другое искусство» РГГУ (коллекция Л. П. Талочкина), Новой Третьяковке, а также во многих частных московских собраниях — Михаила Алшибая, Александра Кроника, Игоря Дудинского, Николая Котрелева и других частных собраниях. Портрет короля Иордании Хусейна с супругой находится в королевском дворце, Амман (Иордания).

Биография 
Эдуард Степанович Курочкин родился 20 апреля 1938 года в белорусском городе Рогачеве Гомельской области (БССР) в семье инженера-механика Степана Васильевича Курочкина и Рузалии Александровны Цеханович. Рисовать начал с 5 лет. После окончания средней школы в 17 лет переехал в Москву для поступления в Художественно-промышленное училище имени Калинина. Учился на отделении скульптуры. Жил в общежитии в Малаховке. В том же году перед Э. С. Курочкиным встал вопрос о призыве в армию, и в связи с этим ему пришлось бросить училище, где не полагалась отсрочка, и подать документы в Текстильный институт, где была военная кафедра. Вместе с ним в Текстильный институт поступил будущий друг художника В. П. Пятницкий.

Нас с Пятницким сразу как магнитом притянуло друг к другу — несмотря на его замкнутость и молчаливость. Мы оба страстно любили рисовать — причем старались, чтобы получалось не так, как у всех. И Володе, и мне претило механическое копирование. Хотелось найти что-то свое. Поэтому нас полностью захватило творчество — мы относились к нему как к способу познания изнанки реальности, её обратной стороны. Мучительно пытались заглянуть за черту, отделяющую видимое от невидимого. Уже тогда мы — на первых порах инстинктивно, а впоследствии все осознаннее начали понимать всю ущербность так называемого «социалистического реализма», его беспомощность и неспособность передать волшебную, магическую суть предметов и явлений. Коридор возможностей официально дозволенного был слишком узок и не отвечал нашим запросам.

По окончании института работал художником-оформителем. С 1972 года состоял в браке с актрисой Т. Гавриловой (1939—2000), брак был бездетным. Умер в Москве девятого октября 2014 г.

Персональные и коллективные выставки 
 начало 60-х «салон мадам Фриде» (квартира Е. С. Фриде)
 1962 Москва: МИСИ, кинотеатры «Иллюзион», «Ударник», квартира В. Я. Столляра
 1970 Лугано, Швейцария : Museo Belle Arti, «Nuove correnti a Mosca»
 1972 Иерусалим, Израиль
 1979 Бохум, ФРГ: Museum Bochum, «20 Jahre unabhängige Kunst aus der Sowjetunion»
 1982 Иерусалим, Израиль: «Artists from Moscow»
 1987 Москва: л/о «Эрмитаж», «Ретроспекция. 1957-87»
 1988 Москва: Объединённый комитет профсоюза художников-графиков, «Художник и его время: Вставка, посвященная памяти Владимира Павловича Пятницкого» (каталог)
 1990 Москва: «„Другое искусство“. Москва 1956-76» (каталог)
 1994 Москва: «Беляево», «20-летие Бульдозерной выставки»
 2000 Верона : 2000 L’arte vietata in U.R.S.S. 1955—1988. Non-conformisti dalla Collezione Bar-Gera. Галерея современного искусства, палаццо Форти, Верона
 2005 Москва: «Новый Эрмитаж», «Тройной портрет : Святослав Афанасьев, Игорь Ворошилов, Эдуард Курочкин» (каталог).
 2007 Москва: «„Поколение“. Новые поступления галереи „КИНО“»
 2013 Москва : Зверевский центр современного искусства «Эдуард Курочкин к 75-летию со дня рождения» (каталог)

Литература 
Эдуард Курочкин: к 75-летию со дня рождения : каталог / [авт.-сост. А.И. Агапкин и Н.В. Котрелев ; фотографии А.Н. Лозового] ; Зверевский центр современного искусства. – Москва : ПРОБЕЛ-2000, 2013. – 64 с.: ил. - ISBN 978-5-98604-373-9

Примечания

Ссылки 
 «Другое искусство»: Москва 1956-76, Том 2 — Художественная галерея «Московская коллекция», 1991
 «СВОЙ КРУГ» / Курочкин Эдуард Степанович
 Эдуард Курочкин — московский художник из Рогачева
 Эдуард Курочкин. НЕПРЕДМЕТНЫЙ МИР

Художники русского авангарда